Буревісник (жіночий волейбольний клуб, Одеса)
 Буревісник (чоловічий волейбольний клуб, Одеса)